Ву́лиця Вакуленчука́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Вакуленчука — вулиця в місті Севастополь.

 Вулиця Вакуленчука — колишня назва вулиці Леоніда Стромцова в місті Дніпро.

Вулиці, названі на честь людей